Eira est un nom référant notamment à :

Biologie 
 Eira, genre de Mammifères qui ne comprend que la Martre à tête grise.

Toponyme 

 Ville de Glen Eira, zone d'administration locale au sud-est de Melbourne, en Australie. 
 Eira, quartier de la capitale finlandaise Helsinki.
 Eira do Mourão, hameau de la freguesia de Ribeira Brava dans l’île de Madère (Portugal).
 Eira, une ancienne ville de la Grèce antique.

Prénom 
 Eira, prénom gallois (cf. Liste des prénoms gallois).

Patronyme 

 Rawdna Carita Eira (1970-), poétesse et dramaturge écrivant en same et en norvégien.

Voir aussi